Азотные удобрения — неорганические и органические вещества, содержащие азот, которые вносят в почву для повышения урожайности. К минеральным азотным удобрениям относят амидные, аммиачные и нитратные. Азотные удобрения получают главным образом из синтетического аммиака. Из-за высокой мобильности соединений азота, его низкое содержание в почве часто лимитирует (ограничивает) развитие культурных растений, поэтому внесение азотных удобрений вызывает большой положительный эффект.

Из всех типов удобрений азотные наиболее подвержены воздействию со стороны почвенных микроорганизмов. В первую неделю после внесения до 70 % массы удобрения потребляется бактериями и грибами (иммобилизуются), лишь после их гибели входящий в их состав азот может использоваться растениями. Большие потери азота удобрений происходят из-за выноса легкорастворимых нитратов и солей аммония из почвенного профиля, а также в ходе денитрификации (газообразные потери) и из-за нитрификации (образование нитратов и их вынос). В итоге коэффициент использования удобрений растениями редко достигает 50 %, их применение может вызывать эвтрофикацию близлежащих водоёмов. Образующийся в ходе денитрификации N2O является сильным парниковым газом.

Виды азотных удобрений 
 Аммиачные удобрения:
 Сульфат аммония
 Хлористый аммоний
 Карбонат аммония
 Сульфид аммония
 Аммофос и диаммофос
 Нитратные удобрения:
 Натриевая селитра
 Кальциевая селитра
 Калиевая селитра
 Аммиачно-нитратные удобрения:
 Аммиачная селитра
 Известково-аммиачная-селитра
 Амидные:
 Мочевина (карбамид)
 Цианамид кальция

Производители азотных удобрений

См. также 
 Кровяная мука
 Калийные удобрения